Splendid Cinema, cinema de Barcelona
 Splendid Theatre, teatre i cinema de Buenos Aires (Argentina)
 Le Splendid, cafè-teatre de París